Bayou Vista hace referencia a dos localidades en Estados Unidos:

Bayou Vista (Luisiana), un lugar designado por el censo en la parroquia de St. Mary;
Bayou Vista (Texas), una ciudad ubicada en el condado de Galveston.